Where There's Smoke (ER), een aflevering van ER
Where There's Smoke... (Sex and the City), een aflevering van Sex and the City
Where There's Smoke (Superman: TAS), een aflevering van Superman: The Animated Series
Where There's Smoke (That's So Raven), een aflevering van That's So Raven
Where There's Smoke (film), een Britse film uit 2000
Where There's Smoke... (Smokey Robinson), een album van Smokey Robinson